Slanina nebo Slaninová může být:

 slanina – uzené vepřové sádlo, špek
 anglická slanina – tučné uzené maso

příjmení osob
 viz. Slanina (příjmení)